Курба може бити:

 Курба Вела, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Курба Мала, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.